Дэниел Энтони «Дэнни» Фортсон (; родился 27 марта 1976, Филадельфия, штат Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист.

Ранние годы 

Дэнни Фортсон родился в городе Филадельфия (штат Пенсильвания), а вырос в городе Алтуна в тяжёлой домашней среде. Он постоянно не ладил с отцом, который несколько лет отсидел в тюрьме, в то время как его мать некоторое время провела в больнице. Учился в Питтсбургской школе Шэлер-Ареа, в которой играл за местную баскетбольную команду. В 1997 году окончил Университет Цинциннати, где в течение трёх лет играл за команду «Цинциннати Беаркэтс», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 1881 очко и 873 подбора, к тому же два года подряд помогал выиграть своей команде регулярный чемпионат конференции США (1996—1997), а в 1996 году и турнир конференции США.

Карьера в НБА 

Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. В 1997 году был выбран на драфте НБА под 10-м номером командой «Милуоки Бакс», однако не сыграл за неё ни одного матча, а сразу был обменян в «Денвер Наггетс». Позже выступал за команды «Бостон Селтикс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Даллас Маверикс» и «Сиэтл Суперсоникс». Всего в НБА провёл 10 сезонов. Два года подряд признавался баскетболистом года среди студентов конференции USA (1996—1997). Один раз включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA (1997), а также один раз — во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA (1996). Всего за карьеру в НБА сыграл 440 игр, в которых набрал 3615 очков (в среднем 8,2 за игру), сделал 3184 подбора, 301 передачу, 182 перехвата и 94 блокшота.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Игроки «Цинциннати Беаркэтс» (баскетбол)
Баскетболисты США
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Родившиеся в Филадельфии